Richlingen heißen folgende geographische Objekte:

 Richeling, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich (historischer deutscher Name)  
 Richlingen (Breckerfeld), Weiler auf dem Gebiet der Stadt Breckerfeld, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rilchingen